Smog steht für:
 Smog, eine Art der Luftverschmutzung
 Smog (Film), deutscher Film, 1973 
 Smog, Pseudonym von Bill Callahan
 Smog, Kleidungsmarke; siehe New Yorker (Unternehmen)

Siehe auch:
 Smok